Bitwa pod Cecorą (1595)
 Bitwa pod Cecorą (1620)